Berková ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Berková (* 1965), tschechoslowakische Basketballspielerin
 Renata Berková (* 1975), tschechische Triathletin